Владимир Тихонович Буглаев (18 июля 1932 — 20 февраля 2020) — российский учёный, доктор технических наук, профессор, ректор Брянского института транспортного машиностроения (Брянского государственного технического университета) (1979—2002).

Биография 
Родился 18 июля 1932 г. в Брянске.

Окончил Брянский институт транспортного машиностроения (1956) и с 1957 года работал там же (1956—1957 инженер-исследователь на Металлическом заводе в Ленинграде): ассистент кафедры, аспирант, начальник научно-исследовательского сектора (1962—1967), доцент кафедры «Теплотехника», зав. кафедрой (1968—1979), проректор по научной работе (1971—1978). Ректор БИТМ/БГТУ (06.02.1979 — 12.11.2002). С 2002 г. президент университета.

В 1962 г. окончил аспирантуру по специальности «Теоретические основы теплотехники» с защитой диссертации на тему «Тепло- и массообмен при конденсации водяного пара в присутствии воздуха внутри вертикальных трубных пучков».

Специалист в области паровых и газовых турбин (тепловых двигателей), процессов тепло- и массообмена, аэродинамики и гидродинамики.
 
Доктор технических наук (1979), профессор (1976). Диссертация:
 Исследование и интенсификация работы трубчатых поверхностей теплообмена аппаратов паротурбинных установок : диссертация … доктора технических наук : 05.04.01. — Брянск, 1978. — 438 с. : ил.

Автор (соавтор) более 200 научных статей, 48 изобретений (патентов), нескольких монографий.
Заслуженный деятель науки и техники РФ. Почётный работник газовой промышленности РФ (1995). Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2000). Почетный гражданин г. Брянска (1985). Награждён орденом Трудового Красного Знамени, тремя медалями.

Умер 20 февраля 2020 г.

Семья: жена, сын.

Библиография 
 Улучшение теплоотдачи энергоаппаратов [Текст]. — Тула : Приок. кн. изд-во, 1971. — 107 с. : черт.; 20 см.
 Гидродинамика и теплообмен в сложных каналах теплоэнергетических установок / В. Т. Буглаев, Ф. В. Василев. — Брянск : Изд. товарищество «Дебрянск», 1992. — 186,[1] с. : ил.; 20 см.
 Парогенераторы: краткий курс лекций : учебное издание / В. Т. Буглаев ; Федеральное агентство по образованию, Брянский гос. технический ун-т. — Брянск : Изд-во БГТУ, 2009. — 55 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 5-89838-276-3
 Конденсаторы паротурбинных установок [Текст] : учебное пособие / В. Т. Буглаев, В. М. Шкодин ; М-во образования и науки Российской Федерации, Брянский гос. технический ун-т. — Брянск : Изд-во БГТУ, 2015. — 122 с. : ил.; 21 см; ISBN 978-5-89838-835-5 : 50 экз.
 Конденсаторы паротурбинных установок : учебное пособие / В. Т. Буглаев, В. М. Шкодин ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Брянский государственный технический университет. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Брянск : Издательство БГТУ, 2019. — 139 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-907111-84-4
 Теплопередача: нестационарные процессы теплопроводности, конвективный теплообмен [Текст] : лабораторный практикум / В. Т. Буглаев, В. М. Шкодин, М. А. Шилин ; ; М-во образования и науки Российской Федерации, Брянский гос. технический ун-т. — Брянск : Изд-во БГТУ, 2013. — 71 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 978-5-89838-676-4
 Сотовые уплотнения в турбомашинах : монография / В. Т. Буглаев [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, Брянский гос. технический ун-т. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Брянск : Изд-во БГТУ, 2006 (Клинцы : Клинцов. гор. тип.). — 187 с. : ил., табл.; 21 см; ISBN 5-89838-180-5 (В пер.)
 Совершенствование системы диагностирования газоперекачивающих агрегатов : монография / В. Т. Буглаев [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, Брянский гос. техн. ун-т. — Брянск : Изд-во БГТУ, 2006 (Клинцы : Клинцовская городская типография). — 143 с. : ил.; 21 см; ISBN 5-89838-233-X

Литература 
 http://eurasian-defence.ru/?q=node/15115
 https://www.tu-bryansk.ru/about/rektory-vuza/buglaev-vladimir-tikhonovich 

Ректоры вузов Брянской области
Делегаты XXVII съезда КПСС
Преподаватели Брянского технического университета
Почётные граждане Брянска